

Televisão
Taina (série de televisão)
Tainá e os Guardiões da Amazônia

Cinema
Tainá - Uma Aventura na Amazônia
Tainá 2 - A Aventura Continua
Tainá - A Origem

Ver também
Taínos
Casa de Cultura Tainã

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de cinema